«Twilight Zone» — второй сингл нидерландской евродэнс-группы 2 Unlimited, вышедший в январе 1992 года.

История 
Это второй сингл с дебютного альбома Get Ready!. Британское издание сингла — первая запись 2 Unlimited с вокалом Аниты Дот («Get Ready for This» в этой стране был издан инструменталом). При этом рэп-партия Рэя снова была удалена. Инструментальная версия тяготеет к хай-энерджи, имея усиленный бас и ковбелл.

Трек стал одной из основных мелодий, проигрываемых во время матчей НХЛ (вероятно, по причине того, что в видеоклипе Рэй носит худи Лос-Анджелес Кингз). Кроме того, «Twilight Zone» вошла в саундтрек игры NHL 11.

В 2000 году, вслед за «No Limit», сингл был переиздан под названием «Twilight Zone (Millennium Remixes)».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 2 Unlimited на Youtube

Композиции в стиле евродэнс
Песни по алфавиту
Песни 1992 года
Синглы по алфавиту
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы 2 Unlimited